Les Cinq Revenants est le dixième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches des Cinq Revenants furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 33/68 à 53/68).

Personnages

Les enquêteurs 
 Ric Hochet
 Nadine
 Commissaire Bourdon
 Inspecteur Ledru
 Bob Drumont

Le Marquis et ses collaborateurs 
 Frédéric Marquis, dit « Le Marquis », mécène du sport (suspecté de « magouilles »)
 Alfred et Jules Petit-Baquet, anciens champions de catch et gorilles du Marquis
 Louis Albarran, secrétaire du Marquis

Les « cinq revenants » 
 Serge Kovac, ancien champion d'équitation
 Karl Barral, ancien champion d'escrime
 Kid Wolf, ancien champion de natation
 Luc Kévy, ancien champion de cross-country
 Carnak, ancien champion de tir

Lieux de l’action 
 Paris et ses environs (Chantilly...)

Résumé  
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue (pages 3 à 6) 
« Le Marquis », mécène du sport, demande à Ric Hochet de retrouver cinq de ses « anciens poulains », qui ont sombré dans l'anonymat, afin de leur donner une « prime de malchance » de  (valeur 1970).

L'enquête (pages 7 à 44) 
Grâce à l'aide de Nadine et de Bob Drumont, Ric en retrouve trois :
 Barral, qui a trouvé un travail d'assistant d'un illusionniste ; lorsque Ric va le voir, il se trouve en présence d'un escrimeur talentueux qui parvient à s'échapper ; Barral disparaît peu après (pages 7 à 13) ; 
 Kowac, qui travaille dans un club d'équitation ; quand Ric va le rencontrer, il se trouve en présence d'un cavalier qui s'enfuit ; Kowac disparaît peu après (pages 14 à 18) ;
 Wolf, qui travaille comme homme-grenouille ; quand Ric veut faire sa connaissance, il se trouve en présence d'un homme-grenouille qui l'attaque et manque de le blesser ; Wolf disparaît peu après (pages 20 à 25).

Ric et Bourdon sont étonnés de constater que chacune des identités des sportifs contient la lettre K, et pensent que cela n'est pas un hasard.

Les deux hommes apprennent peu après que si le Marquis voulait en apparence être si généreux avec les ex-sportifs, c'est parce qu'en réalité il est victime d'un chantage. Une lettre anonyme lui a été envoyée à cet effet ; elle est signée de la lettre K, d'où la recherche des anciens sportifs du Marquis dont l'identité comportait un K en nom ou prénom. Le Marquis explique préférer ne pas alerter la police car il craint que ses magouilles (matches truqués, dopage, achat d'arbitres, etc) soient découvertes (pages 26 à 28).

Sur ces entrefaites, Carnak téléphone au Marquis et lui explique qu'il veut le voir. Mais Carnak disparaît à son tour mystérieusement (pages 28 à 32).

Après la disparition de ce quatrième sportif, on soupçonne le dernier de la liste, Luc Kévy, devenu conducteur de taxi, d'être à l'origine de ces disparitions, afin de bénéficier de la totalité de la somme. Néanmoins, entendu au commissariat, il dispose d'alibis inattaquables et se présente pour recevoir le montant promis (pages 33 à 36).

La somme lui est donc remise par le Marquis, mais Ric a organisé une filature. Cette filature permet à Ric de remonter la piste jusqu'à une grande maison. Y pénétrant, Ric est attaqué par le mystérieux inconnu qui le défie depuis le début. Un affrontement a lieu dans une vaste pièce contenant de nombreux miroirs. Ric appréhende l'inconnu (pages 36 à 44).

Dénouement et révélations finales (pages 45 à 46) 
Le maître-chanteur est en fait un autre protégé du Marquis, Louis Albarran, champion de Pentathlon moderne, qui voyant sa fin de carrière approcher, s'est servi des cinq anciens sportifs comme appâts et les avait enlevés avant de les enfermer dans les souterrains du château. Son plan était de faire peser les soupçons sur chacun des ex-champions, en se servant de leurs domaines d'activité (qu'il maîtrisait bien en raison de sa pratique performante du pentathlon moderne), tout en fournissant un alibi à Luc Kévy, dans le but de récupérer à son profit cette somme de  (valeur 1970). Les « cinq revenants » déclarent ne pas vouloir porter plainte contre Albarran et menacent le Marquis de révélations fracassantes à la presse si ce dernier souhaitait porter plainte. Finalement, Albarran s'en sort bien, tandis que le Marquis accepte de remettre les  aux anciens sportifs.

Véhicules remarqués 

 Oldsmobile Cutlass Convertible 1966, voiture du marquis Frédéric
 Volvo P1800, voiture de Ric Hochet
 Peugeot 204 fourgonnette, voiture utilisée par Ric Hochet pour une filature
 Peugeot 404, taxi conduit par le commissaire Bourdon
 Citroën ID19, voiture des bandits

Notes et références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1970